Baldwynov obred ili Obred Baldwyn (engl. Rite of Baldwyn) ili Obred sedam stupnjeva (engl. Rite of Seven Degrees ) je masonski obred koji samo postoji i prakticira se u masonskom okrugu Bristol u Engleskoj. Obred je niz progresivnih stupnjeva koje dodjeljuju razne masonske organizacije ili tijela, od kojih svako djeluje pod nadzorom vlastite središnje vlasti. Također, ovaj obred je skup zasebnih masonskih tijela i povezanih stupnjeva koji bi inače djelovali neovisno. Tri primarna tijela u Yorčkom obredu su stupnjevi zanatske masonerije, Vrhovni red Svetog kraljevskog luka te Baldwynov tabor (engl. Camp of Baldwyn) koji je još naziva i Pet kraljevskih viteških redova (engl. The Five Royal Orders of Knighthood).

Povijest 
Jedan od najranijih zapisa koji se odnosi na Baldwynov obred je Povelja kompaktnosti (engl. Charter of Compact) koja je sastavljena 1780. godine. Godine 1786. jedan od utjecajnijih masona svog vremena Thomas Dunckerley postao je veliki meštar okruga Bristol kao i veliki zapovjednik vitezova templara. Godine 1843. stupanj Vitezova ružinog križa prebačen je u nadležnost Vrhovnog vijeća 33° za Englesku i Wales i njegove distrikte i kapitele u inozemstvu (engl. Supreme Council 33° for England, Wales and its Districts and Chapters Overseas), koji upravlja Drevnim i prihvaćenim obredom u Engleskoj i Walesu.

Još jedna Povelja kompaktnosti utemeljena je 1862. godine pod pokroviteljstvom Velike konklave masonskih vitezova templara Engleske i Walesa gdje je utvrđeno starješinstvo Baldwynovog preceptorata kao velikog zapovjedništva okruga i to s ovlastima da radi sve viteške stupnjeve obreda Baldwyn, uključujući stupanj viteza templara i viteza Malte. Osporen je i zahtjev Drevnog i prihvaćenog obreda za ukidanjem stupnja ružinog križa, dok se Sporazumim o uniji (engl. Treaty of Union) iz 1881. osiguralo da se stupanj ružinog križa, kakav se prakticira u Baldwynovom obredu, prizna kao neovisan.

Učenje 
Obred Baldwyn smatra da zanatski stupnjevi, kako ih radi Ujedinjena velika loža Engleske, sačinjavaju prvi stupanj, dok su bristolski radovi su najstariji u Engleskoj. Smatra se da Sveti kraljevski luk čini drugi stupanj. Stupanj Kraljevskog luka koji se radi u Bristolu za obred Baldwyn jedini je u Engleskoj koji ima ceremoniju "Polaganje velova" (engl. Passing the Veils). Povijesno se ovo koristilo diljem Engleske te se još uvijek često nalazi u mnogim drugim jurisdikcijama. Baldwynov tabor radi treći, četvrti i peti stupanj ovog obreda sa suverenim ovlastima te su ovi stupnjevi svojstveni samo njemu. U šestom stupnju ovog obreda kandidat polaže stupnjeve viteza templara i viteza Malte u Baldwynovom preceptoratu koji je pod zaštitom Velikog priorata Engleske. Posljednji, sedmi, stupanj, vitez ružinog križa od Karmela, se radi u Bristolu pod zaštitom Vrhovnog vijeća 33°. Nakon sedmog stupnja kandidat je punopravni član Baldwynovog obreda.

Struktura stupnjeva 
Stupnjevi Baldwynovog obreda su:

Zanatska masonerija
 1º − zanatska masonerija
 učenik
 pomoćnik
 majstor zidar

Sveti kraljevski luka
 2º − Vrhovni red Svetog kraljevskog luka

Baldwynov tabor
 3º − Vitezovi Devet izabranih majstora (Knights of the Nine Elected Masters)
 4º − Drevni red Velikog arhitekte škotskih vitezova (The Ancient Order of Scots Knights Grand Architect)
 Red Velikog arhitekte škotskih vitezova (Order of Scots Knights Grand Architect)
 Red škotskih vitezova iz Kilwinninga (Order of Scots Knights of Kilwinning)
 5º − Vitezovi istoka, mača i orla (Knights of the East, the Sword and Eagle)
 6º − Vitezovi svetog Ivana od Jeruzalema, Palestine, Rodosa i Malte (Knights of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta)
 Vitezovi svetog Ivana od Jeruzalema (Knights of St John of Jerusalem)
 Vitezovi templari (Knights Templar)
 7º − Vitezovi ružinog križa od Karmela (Knights of the Rose Croix of Mount Carmel)

Vidi još 
 Popis masonskih obreda

Izvori 

Masonski obredi